View (englisch ‚Sicht, Ansicht‘) steht für:

 View, logische Tabelle in der Datenbanktechnik, siehe Sicht (Datenbank)
 View (Magazin), Tochtermagazin der Zeitschrift stern
 View (Kunstmagazin), amerikanisches Kunst- und Literaturmagazin, herausgegeben von Charles Henri Ford und Parker Tyler 
 Page View, Messwert der Webseitenzugriffszahl, siehe Seitenabruf

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 View (Idaho)
 View (Kentucky)
 View (Texas)
 View Park, Kalifornien
 View Ridge, Washington

The View steht für:
 The View (Band), schottische Band
 The View (Fernsehsendung), US-amerikanische Talkshow

Siehe auch:
 View Hill
 View Point, Landspitze der Trinity-Halbinsel, Antarktika